Jadwiga Sikorska (1846–1927) – polska pedagożka, filantropka, założycielka i przełożona pensji
 Jadwiga Sikorska-Klemensiewiczowa (1871–1963) – polska farmaceutka